Nepal
 Pokhari – comitato per lo sviluppo dei villaggio del distretto di Doti
 Pokhari – comitato per lo sviluppo dei villaggio del distretto di Udayapur